Székely Dezső (1873–?) ügyvéd
Székely Dezső (1883–?) építész
Székely Dezső (1910–1993) református lelkész
Székely Dezső (1936–2020) költő, újságíró